Diese Liste enthält alle Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts, einschließlich solcher mit rein partieller Sichtbarkeit.

Übersicht 
Im 21. Jahrhundert finden insgesamt 224 Sonnenfinsternisse statt. Das sind gegenüber dem langjährigen Durchschnittswert von 238 Sonnenfinsternissen pro Jahrhundert relativ wenige. Es gibt 81 Jahre, in denen nur jeweils zwei Finsternisse stattfinden, was die minimal mögliche Anzahl ist. Das theoretische Maximum von fünf Finsternissen in einem Jahr gibt es im 21. Jahrhundert überhaupt nie. Je vier Finsternisse ereignen sich in den Jahren 2011, 2029, 2047, 2076 und 2084.

Die folgende Tabelle enthält die Anzahl der Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts, differenziert nach den verschiedenen Arten von Finsternissen:

Die längste totale Sonnenfinsternis fand am 22. Juli 2009 statt und wies eine maximale Totalitätsdauer von 6 Minuten und 39 Sekunden auf. Die längste ringförmige war am 15. Januar 2010, die ringförmige Phase dauerte dabei maximal 11 Minuten und 8 Sekunden. Die hybride Sonnenfinsternis vom 3. November 2013 war die längste dieser Art und erreichte eine Totalitätsdauer von 1 Minute und 40 Sekunden. Sie war zu Beginn für kurze Zeit ringförmig, wurde dann total und blieb es bis zum Ende.

Legende 
Die folgende Tabelle enthält alle Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts. Sie enthält folgende Spalten:
Zeitpunkt: Die Zeitangaben sind in Terrestrischer Zeit (TT). Zu Beginn des Jahrhunderts betrug die Differenz zwischen TT und Universal Time (UT) 64 Sekunden (ΔT), gegen Ende des Jahrhunderts wird ein Wert von 204 Sekunden angenommen.
Art: Mögliche Arten sind total, ringförmig, hybrid und partiell.
Saros: Die Nummer des Saros-Zyklus, dem die Finsternis angehört. Ist die Nummer ungerade, findet die Finsternis in der Nähe eines aufsteigenden Mondknotens statt, ist sie gerade, an einem absteigenden.
Gamma: Der Gamma-Wert einer Sonnenfinsternis, d. h. der geringste Abstand der Schattenachse vom Erdmittelpunkt.
Größe: Die maximale Größe der Finsternis entsprechend der von der NASA verwendeten Definition.
Dauer: Ist die Dauer der totalen oder ringförmigen Phase der Finsternis an dem Ort, an dem die Achse des Kernschattenkegels des Monds dem Erdmittelpunkt am nächsten ist (Greatest Eclipse). Dies entspricht im Regelfall etwa der längsten Dauer der Finsternis.
Pfadbreite: Die Breite des Pfads des Kernschattens bzw. der Zone der ringförmigen Verfinsterung während Greatest Eclipse (siehe Dauer) in Kilometern. Bei totalen Finsternissen entspricht dieser Wert nahezu der maximalen Breite des Kernschattens.
Sichtbarkeitsgebiet: Gebiete, in denen die Sonnenfinsternis zu sehen ist. Bei totalen, hybriden oder ringförmigen Finsternissen zunächst einschließlich der Gebiete mit partieller Sichtbarkeit angegeben, anschließend separat die Gebiete mit totaler bzw. ringförmiger Sichtbarkeit. Bei solchen Finsternissen ist zudem vor der Aufzählung der Gebiete mit ringförmiger oder totaler Sichtbarkeit ein Weblink enthalten, der eine Seite der NASA zur Darstellung des Finsternispfads aufruft.

Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts

Siehe auch 
 Liste von Sonnenfinsternissen
 Liste der Sonnenfinsternisse des 20. Jahrhunderts
 Liste der Sonnenfinsternisse des 22. Jahrhunderts
 Liste der zentralen Sonnenfinsternisse in Europa im 21. Jahrhundert
 Liste der Mondfinsternisse des 21. Jahrhunderts

Literatur 
 Hermann Mucke, Jean Meeus: Canon of solar eclipses: −2003 to +2526. Astronomisches Büro, Wien 1992

Einzelnachweise

Weblinks 
 NASA: Solar Eclipse Page
 Sonnenfinsternis-Info: Sonnenfinsternisse in Mitteleuropa 1951–2050

!21 Jahrhundert
Sonnenfinsternisse #21 Jahrhundert
Sonnenfinsternisse